Essex est le nom d'un ancien royaume anglo-saxon, le Royaume d'Essex.

Ce nom peut aussi désigner :

Toponyme

Angleterre 
 Essex, actuel comté situé au nord-est de Londres

Canada
Essex (Ontario), ville de l'Ontario
Comté d'Essex (Ontario), comté de l'Ontario
Les circonscriptions :
Essex (circonscription), circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
Essex (circonscription provinciale), circonscription provinciale de l'Ontario.
Essex-Est, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1925 à 1968
Essex-Nord, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1882 à 1925
Essex-Ouest, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1925 à 1968
Essex-Sud, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1882 à 1968
Essex—Kent, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1979 à 1997
Kent—Essex, circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1968 à 1979
Chatham-Kent—Essex, circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario

États-Unis 
Essex (Californie), localité du comté de San Bernardino
Essex (Connecticut), ville dans l’État du Connecticut
 Essex, un village du comté de Kankakee, dans l'Illinois.
Essex (Iowa), une ville du comté de Page, en Iowa
Essex (Massachusetts), ville dans l’État du Massachusetts
Essex (Missouri), ville dans l'État du Missouri
Essex (New York), ville dans l’État de New York
Essex (Vermont), ville dans l'État du Vermont
Comté d'Essex (Massachusetts)
Comté d'Essex (New Jersey)
Comté d'Essex (New York)
Comté d'Essex (Vermont)
Comté d'Essex (Virginie)

Patronyme 
David Essex, (1947-), chanteur, compositeur et acteur britannique
John Essex (c. 1680 - 1744), danseur et chorégraphe anglais
Margaret Essex (1775-1807), compositrice anglaise
 Richard Essex, nom de plume de l'écrivain Richard Henry Starr, auteur britannique de romans policiers

Autres 
 Le docteur Essex est un personnage des films Marvel
 Essex, modèle d'automobiles fabriqué par la Hudson Motor Car Company
 Essex, baleinier qui a fait naufrage en 1820 dans l'océan Pacifique à la suite d'une attaque par un grand cachalot
 Université d'Essex, université anglaise située à Colchester dans le comté d'Essex
 , plusieurs vaisseaux de guerre de la marine américaine
 L'Essex Junto, groupe d'avocats, de marchands et de politiciens du Parti fédéraliste de la Nouvelle-Angleterre.